Кузьме́нко — фамилия, а также топоним.

Известные носители 
 Кузьменко, Алексей Сергеевич (род. 1990) — российский самбист.
 Кузьменко, Анатолий Иванович (род. 1950) — украинский предприниматель и политик, народный депутат Украины.
 
 Кузьменко, Антон Юрьевич (род. 1969) — российский актёр.
 Кузьменко, Борис Терентьевич (1930—2017) — начальник строительного управления «Днепрострой», Герой Социалистического Труда.
 Кузьменко, Валерий Николаевич (1985—2011) — российский актёр.
 
 Кузьменко, Виктор Александрович (род. 1956) — российский писатель, поэт, бард
 Кузьменко, Владимир Леонидович (1931—2002) — украинский писатель-фантаст.
 Кузьменко, Галина Андреевна (1892—1978) — жена Нестора Махно.
 Кузьменко, Григорий Павлович (1919—1990) — Герой Советского Союза.
 Кузьменко, Денис Юрьевич (род. 1975) — советский и российский хоккеист.
 Кузьменко, Дмитрий Емельянович (1910—2001) — Герой Социалистического Труда.
 Кузьменко, Елена Викторовна (1915—1999) — советский новатор сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.
 
 Кузьменко, Инна Петровна (1938—2020) — советская и российская театральная актриса.
 Кузьменко, Ирина Михайловна (род. 1995) — российская скалолазка.
 
 
 Кузьменко, Никита (род. 1989) — украинский кинооператор.
 
 Кузьменко, Оксана Константиновна (род. 1974) — российская балерина.
 
 
 
 Кузьменко, Элла Васильевна (род. 1974) — российская дзюдоистка.
 
 Кузьменко, Яков Филиппович (1908—1992) — бригадир тракторной бригады, Герой Социалистического Труда.

Составные фамилии 
 Кузьменко-Титова, Валерия Ивановна (1934—2010) — советская теннисистка.

Топоним 
 Кузьменко — село в Одесской области Украины.

См. также 
 
 Кузьменково

Примечания